Le sous-district de Ramla ( ; ) est un sous-district de Palestine mandataire, rattaché au district de Lydda. Son chef-lieu est la ville de Ramla. En 1943, sa population est estimée à  habitants, dont  musulmans,  Juifs et  chrétiens. Plusieurs villages arabes du sous-district de Ramla sont dépeuplés au cours de la guerre israélo-arabe de 1948, aussi bien par les forces armées juives avant la déclaration d'indépendance d'Israël que par l'armée israélienne après l'indépendance. Après la guerre, le sous-district de Ramla est rattaché au district centre d'Israël.

Villes et villages dépeuplés 

(localités actuelles entre parenthèses)

Abu al-Fadl
Abu Shusha
Ajanjul
Aqir
Barfiliya
al-Barriyya
Bashshit
Khirbat Bayt Far
Bayt Jiz
Bayt Nabala
Bayt Shanna
Bayt Susin
Bir Ma'in
Bir Salim
al-Burj
Khirbat al-Buwayra
Daniyal
Dayr Abu Salama
Dayr Ayyub
Dayr Muhaysin

Dayr Tarif
Khirbat al-Duhayriyya
al-Haditha
Idnibba
Innaba
Jilya
Jimzu
Kharruba
al-Khayma
Khulda
al-Kunayyisa
Latrun
Lydda
al-Maghar
Majdal Yaba
al-Mansura
al-Mukhayzin
al-Muzayri'a
al-Na'ani
Nabi Rubin
Qatra

Qazaza
al-Qubab
al-Qubayba
Qula
Ramle
Sajad
Salbit
Sarafand al-Amar
Sarafand al-Kharab
Saydun
Shahma
Shilta
al-Tina
al-Tira
Umm Kalkha
Wadi Hunayn
Yibna
Khirbat Zakariyya
Zarnuqa

Notes et références 

Palestine mandataire